Трусина может означать:
 Трусина (Берковичи) — посёлок в общине Берковичи в Республике Сербской (Босния и Герцеговина)
 Трусина (Невесине) — посёлок в общине Невесине в Республике Сербской (Босния и Герцеговина)
 Трусина (Коньиц) — посёлок в общине Коньиц в Республике Сербской (Босния и Герцеговина)